Mount Cope ist der Name zweier Berge:

 Mount Cope (Antarktika) Berg im Königin-Maud-Gebirge, Ross Dependency, Antarktika
 Mount Cope (Victoria) in den Australischen Alpen